Příjmení Cerha nese více osobností:

 Friedrich Cerha (1926–2023) – rakouský hudební skladatel a dirigent
 Jiří Cerha (1943–2021) – český zpěvák, hudební skladatel a pedagog
 Jitka Cerhová (* 1947) – česká herečka a manekýnka
 Vladimír Cerha (* 1966) – český malíř, spisovatel a terarista